Кубок СССР по футболу среди коллективов физической культуры — турнир по футболу среди любительских команд и коллективов физической культуры, проводившийся в СССР в 1957—1991 годах под эгидой Федерации футбола страны. В разное время данный турнир именовался как «Кубок ВЦСПС», «Кубок СССР среди производственных коллективов», «Кубок миллионов».

История 
В 1957 году произошла реформа Кубка СССР, в результате которой к турниру стали допускать лишь команды мастеров. Для команд КФК был организован отдельный турнир — Кубок СССР по футболу среди коллективов физической культуры. Первыми обладателями Кубка стали футболисты Трамвайно-троллейбусного управления города Тбилиси. В 1961 году впервые на турнире был определён бронзовый призёр, а с 1962 по 1967 год этап полуфиналов и финалов был заменён на групповой турнир. В сезоне 1980 года турнир носил название «Кубок ВЦСПС». В период с 1981 года по 1988 год Кубок не разыгрывался. Последний турнир состоялся в 1991 году, победителем стал коллектив «Металлург» (Молодечно).

В 1940 году розыгрыш Кубка СССР не был завершён. Предварительный этап этого турнира среди любительских команд впоследствии условно был отнесён к Кубку СССР среди команд КФК.

Финалы 

{| class="wikitable"
|-
!Сезон
!Этап
!Дата и место проведения
!Обладатель
!Финалист / Призёры
!Счёт
!
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1940
|align=center|Финал
|align=center|9, 10 ноября 1940 годаРостов-на-Дону — «Динамо»
|align=center|Динамо (Алма–Ата)1-й титул
|align=center|Зенит (Таганрог)
|align=center|0:0 д.в.3:1
|
|- bgcolor=#D0E7FF

|align=center|1957
|align=center|Финал
|align=center|
|align=center| (Тбилиси)1-й титул
|align=center|ГОМЗ (Ленинград)
|align=center|1:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1958
|align=center|Финал
|align=center|21, 22 октября 1958 годаМосква — «Динамо»
|align=center|19-й райсовет «Динамо» (Москва)1-й титул
|align=center|Труд (Раменское)
|align=center|2:25:1
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1959
|align=center|Финал
|align=center|
|align=center|«Артель им. 9 мая общества Спартак (Москва)»1-й титул
|align=center|Завод измерительных приборов (Краснодар)
|align=center|1:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1960
|align=center|Финал
|align=center|23 октября 1960 годаЛуганск
|align=center|Ждановец (Ленинград)1-й титул
|align=center|Старт (Чугуев)
|align=center|1:1 д. в.2:1 д. в.
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center rowspan="2"|1961
|align=center|Финал
|align=center|14 октября 1961 годаОдесса
|align=center|Старт (Чугуев)1-й титул
|align=center|ГОМЗ (Ленинград)
|align=center|1:0
|rowspan="2"|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|за 3-е место
|align=center|Грозный	  
|align=center|Спутник (Минск)
|align=center|Торпедо (Усть-Каменогорск)
|align=center|3:1
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1962
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|13—20 октября 1962 годаВолгоград, Волжский 
|align=center|Сокол (Ташкент)1-й титул
|align=center colspan=2|2 место — Сатурн (Раменское)3 место — Буревестник (Мелитополь)4 место — Темп (Киев)
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1963
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|12—18 сентября 1963 годаНиколаев 
|align=center|Стрела (Москва)2-й титул
|align=center colspan=2|2 место — Имерети (Кутаиси)3 место — Метеор (Днепропетровск)4 место — Торпедо (Рубцовск)
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1964
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|11—18 октября 1964 годаКалининград
|align=center|Труд (Белая Калитва)1-й титул
|align=center colspan=2|2 место — Динамо-3 (Москва)3 место — Торпедо (Усть-Каменогорск)4 место — Нарочь (Молодечно)
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1965
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|
|align=center|Салют (Тамбов)1-й титул
|align=center colspan=2|2 место —  (Львов)3 место — Мотор (Ереван)4 место — Авангард (Ровеньки)
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1966
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|8—14 октября 1966 годаДнепропетровск
|align=center| (Львов)1-й титул
|align=center colspan=2|2 место — Звезда (Ташкент)3 место — Комсомолец (Ленинград)4 место — Спутник (Полтава)
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1967
|align=center|Финальныйтурнир
|align=center|8—14 октября 1967 годаСумгайыт
|align=center|Сокол (ВВПУ Львов)2-й титул
|align=center colspan=2|2 место — Труд (Тула)3 место — Авангард (Петропавловск)4 место — Авангард (Вольногорск)
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center rowspan="2"|1968
|align=center|Финал
|align=center|20 октября 1968 годаМайкоп
|align=center|Синатле (Тбилиси)1-й титул
|align=center|Торпедо (Минск)
|align=center|1:0
|rowspan="2"|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|за 3-е место
|align=center|  
|align=center|Авангард (Вольногорск)
|align=center|Труд (Шевченко)
|align=center|2:0
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1969
|align=center|Финал
|align=center|5, 6, 8 октября 1969 годаКисловодск — «Трудовые резервы»
|align=center|Синатле (Тбилиси)2-й титул
|align=center|Динамо (ОФК-3, Москва)
|align=center|0:0 д. в.1:1 д. в.0:0 д. в.16:15 п. п.
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1970
|align=center|Финал
|align=center|11 октября 1970 годаЧерновцы — «Буковина»
|align=center|Стрела (Москва)3-й титул
|align=center|Цементник (Николаев, Львов. обл.)
|align=center|3:0
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1971
|align=center|Финал
|align=center|17 октября 1971 годаКаменск-Шахтинский
|align=center|Труд (Белая Калитва)2-й титул
|align=center|Цветмет (Артёмовск)
|align=center|1:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1972
|align=center|Финал
|align=center|7 октября 1972 годаКаменск-Шахтинский
|align=center|Алмаз (ОФК-3 Динамо, Москва)4-й титул
|align=center|Заря (Калуга)
|align=center|3:1
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1973
|align=center|Финал
|align=center|6 октября 1973 годаКаменск-Шахтинский 	  
|align=center|Звезда (Новосибирск)1-й титул
|align=center|Заря (Калуга)
|align=center|1:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1974
|align=center|Финал
|align=center|5 октября 1974 года	  
|align=center|Металлург (Рустави)1-й титул
|align=center|Заря (Калуга)
|align=center|2:0
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1975
|align=center|Финал
|align=center|4 октября 1975 годаКаменск-Шахтинский 	  
|align=center|Булат (Темиртау)1-й титул
|align=center|Сатурн (Раменское)
|align=center|1:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1976
|align=center|Финал
|align=center|Муром
|align=center|Сатурн (Раменское)1-й титул
|align=center|Водник (Ванино)
|align=center|3:0
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1977
|align=center|Финал
|align=center|Армянск
|align=center|Заря (Калуга)1-й титул
|align=center|Шатлык (Мары)
|align=center|5:0
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1978
|align=center|Финал
|align=center|7 октября 1978 годаРустави
|align=center|Заря (Калуга)2-й титул
|align=center|Большевик (Киев)
|align=center|0:04:2 п. п.
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1979
|align=center|Финал
|align=center|Махачкала
|align=center|Динамо (Ленинград)1-й титул
|align=center|Заря (Каменск-Шахтинский)
|align=center|1:11:1 д. в.5:3 п. п. 
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1980
|align=center|Финал
|align=center|18 октября 1980 годаХимки
|align=center|Зоркий (Красногорск)1-й титул
|align=center|Темп (Ленинград)
|align=center|2:1
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center colspan=7|В период с 1981 года по 1988 год Кубок не разыгрывался
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1989
|align=center|Финал
|align=center|Одесса, Зугдиди
|align=center|Динамо (Зугдиди)1-й титул
|align=center|Динамо (Одесса)
|align=center|0:1+:−
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1990
|align=center|Финал
|align=center|16 сентября 1990 годаКараганда
|align=center|Маяк (Очаков)1-й титул
|align=center|Металлург (Алдан)
|align=center|0:03:2 п. п. 
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1991
|align=center|Финал
|align=center|15 сентября 1991 годаСумгайыт
|align=center|Металлург (Молодечно)1-й титул
|align=center|Памбыгчы (Барда)
|align=center|2:1 
|
|}

Достижения клубов

Примечания

Ссылки 
 Кубок ВЦСПС на сайте Footballfacts.ru

Футбольные соревнования в СССР